Cimber steht für:

 Cimber, dänische Fluggesellschaft
 Cimber Sterling, dänische Fluggesellschaft (1950–2012)

Cimber ist der Familienname von:

 Matt Cimber (* 1936), US-amerikanischer Filmregisseur

Cimber ist das Cognomen von:

 Lucius Tillius Cimber, römischer Senator und Verschwörer vom 1. Jahrhundert v. Chr.